Inkontinenz (lat.: in- ‚un-‘, ‚nicht‘; continentia ‚Zurückhalten‘, ‚Selbstbeherrschung‘) steht für:

 Harninkontinenz, Unfähigkeit, den Harn zurückzuhalten
 Stuhlinkontinenz, Unfähigkeit, den Stuhl zurückzuhalten
 Affektinkontinenz, Unfähigkeit, eine Stimmungslage beizubehalten
Siehe auch:

 Milchdrüse#Incontinentia lactis, „Milchträufeln“